(1952- ), joueur de dards anglais,
Pavlo Lazarenko (1953- ), homme politique ukrainien,
, homme politique canadien,
 (1895-1944), militaire